Берёзовский Камень, или Березовский Камень — горный хребет на Северном Урале в Пермском крае, Россия, в восточной части Чердынского района Пермского края. Максимальная высота — 831 м.

Характеристика 
Хребет Берёзовский Камень расположен на Среднем Урале в Пермском крае на юго-западе хребта Чувальский Камень. Хребет вытянут по меридиану, имеет длину с севера на юг около 25 км, максимальную ширину — 6 км. В северной части имеет сильно заболоченный пологий гребень. Разделён долиной реки Берёзовая Рассоха. Главная вершина хребта имеет форму купола с пологими склонами. Южная часть хребта покрыта курумами — скоплениями каменных остроугольных глыб. В северной части имеются карстовые воронки.

Хребет сложен их глинистых сланцев, песчаников, встречаются известняки, туффиты, туфы. В 1970-х годах изучалась алмазоносность пород хребта. Была разведана палеороссыпь с запасами в 34,26 тыс. карат.

Гидрография 
Хребет является источником питания притоков рек Восточная Рассоха и Полуденная Рассоха, истоком рек Берёзовая, Большая Вая, Берёзовая Рассоха. Восточная его часть питает реки Вишера, Расья, Нижняя Паниха, Банная, Дыроватиха, Елма.

Флора 
Большая часть хребта покрыта лесом пихтово—елово—берёзовым лесом. Выше 800 метров — берёзовые криволесья и луга.

Топонимика 
Хребет получил название от реки Берёзовая (левый приток реки Колвы) c истоком на этом хребте. Одна из версий говорит, что название дано по преобладающим деревьям, растущим на склонах хребта. Название на языке манси — Касьп-Нёр или Кассеп-Нёр.

Примечания

Литература 
 Назаров Н. Н. Экзогенные геологические процессы Пермского края и Предуралья // Физико-географические основы развития и размещения производительных сил нечернозёмного Урала. Пермь, 1987. С.91-103.
 Матвеев А. К. Вершины каменного пояса: Названия гор Урала. 2-е изд., переработанное и дополненное. Челябинск: Юж.-Урал. книжное изд-во, 1990. 289 с.
 Геология СССР. Т. 12. Пермская, Свердловская, Челябинская и Курганская области. Ч. 1. Геологическое описание. Кн. 1. М.: Недра, 1969. 723 с., табл.
 Геологические памятники Пермского края: энциклопедия / Под общ. ред. И. И. Чайковского; Горный институт УрО. Пермь: Кн. площадь, 2009. 615 с.: ил., карт., портр., Из содерж.: Стратиграфические памятники: Хребет Берёзовский камень. с. 82-87.

Ссылки 
  Пермский край. Энциклопедия.
  Геологические памятники Пермского края.

Горные хребты Урала
Горные хребты Пермского края